Rieden heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:
 Rieden am Forggensee, Gemeinde im Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Rieden (bei Kaufbeuren), Gemeinde im Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Rieden (Oberpfalz), Gemeinde im Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Rieden (Eifel), Gemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Rieden SG, Gemeinde im Gasterland, Kanton St. Gallen

Gemeindeteile:
 Rieden (Aichstetten), Ortsteil der Gemeinde Aichstetten, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Rieden an der Kötz, Ortsteil der Stadt Ichenhausen, Landkreis Günzburg, Bayern
 Rieden (Altdorf bei Nürnberg), ehemalige Gemeinde mit den Ortsteilen Oberrieden und Unterrieden der Stadt Altdorf bei Nürnberg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Rieden (Antdorf), Ortsteil der Gemeinde Antdorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Rieden (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Rieden (Dasing), Ortsteil der Gemeinde Dasing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Rieden am Ammersee, Ortsteil des Marktes Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Rieden (Hausen bei Würzburg), Ortsteil der Gemeinde Hausen bei Würzburg, Landkreis Würzburg, Bayern
 Rieden (bei Kaufbeuren), Ortsteil der Gemeinde Kaufbeuren, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Rieden (Kupferzell), Wüstung im zentralen Ortsteil der Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Rieden (Rosengarten), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rieden (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Rieden (Seehausen am Staffelsee), Ortsteil der Gemeinde Seehausen am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Rieden (Sonthofen), Ortsteil der Stadt Sonthofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Rieden (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Rieden (Starnberg), Ortsteil der Stadt Starnberg, Landkreis Starnberg, Bayern
 Gut Rieden im Würmtal, Ortsteil der Stadt Starnberg, Landkreis Starnberg, Bayern

 Rieden (Bregenz), Stadtteil von Bregenz, Vorarlberg
 Rieden (Gemeinde Ehenbichl), Dorf und Ortschaft der Gemeinde Ehenbichl, Bezirk Reutte, Tirol

 Rieden ZH, Teil der Gemeinde Wallisellen, Kanton Zürich
 Rieden AG, Ortsteil der Gemeinde Obersiggenthal, Kanton Aargau

Baulichkeiten:
 Burg Rieden (Baden-Württemberg), ehemalige Burg in Rieden, Gemeinde Rosengarten, Baden-Württemberg
 Burg Rieden (Oberpfalz), bei Rieden, Amberg-Sulzbach, Bayern

Siehe auch:
 Riden